Die Superliga 2021/22 (nach dem Sponsor, der Gewerkschaft 3F, auch 3F Superliga) war die 32. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 16. Juli 2021 mit dem Spiel des FC Midtjylland gegen den Odense BK eröffnet und endete am 22. Mai 2022.

Als Titelverteidiger ging Brøndby IF in die Saison. Neuer Meister wurde FC Kopenhagen, der seinen insgesamt 14. Titel errang. Absteigen mussten Vejle BK und SønderjyskE Fodbold. Torschützen­könig wurde mit 17 Toren Nicklas Helenius von Silkeborg IF.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Meister der Superliga 2020/21:
  Brøndby IF
 die verbliebenen Mannschaften aus der Superliga 2020/21:
  FC Midtjylland
  FC Kopenhagen
  Aarhus GF
  FC Nordsjælland
  Randers FC
  Aalborg BK
  Sønderjysk Elitesport
  Odense BK
  Vejle BK
 die Aufsteiger der 1. Division 2020/21:
  Viborg FF
  Silkeborg IF

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 

Gemäß dem Rang in der UEFA-Fünfjahreswertung wäre der Pokalsieger für die 3. Qualifikationsrunde der Europa League spielberechtigt gewesen. Infolge des Ausschlusses russischer Mannschaften rückte er in die Play-off-Runde vor. Da der FC Midtjylland aufgrund des 2. Platzes in der Liga bereits für die 2. Qualifikationsrunde zur Champions League qualifiziert war, ging der Startplatz in der Europa League an die Mannschaft auf Platz 3, Silkeborg IF, über.

Entsprechend ging der Platz in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League nicht an die Mannschaft auf Platz 3, sondern Platz 4 und die Teilnahmeberechtigung am ligainternen Playoff statt an die Mannschaft auf Platz 4 an die auf Platz 5.

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Kreuztabelle

UEFA-Europa-Conference-League-Playoff 
Der Fünfte der Meisterrunde spielte am 29. Mai 2022 vor 7.819 Zuschauern gegen den Ersten der Abstiegsrunde um den letzten Startplatz in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2022/23.

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22